Bernd Klug ist der Name folgender Personen:

* Bernd Klug (Admiral) (1914–1976), deutscher Marineoffizier
 Bernd Klug (General) (* 1934), deutscher Generalleutnant der Bundeswehr